Der Name Chiltern bezeichnet:

 folgende geographische Orte:
 Chiltern District, ein ehemaliger Verwaltungsbezirk in England
 Chiltern Forest, ein Waldgebiet nordwestlich von London
 Chiltern Hundreds, eine ehemalige Verwaltungseinheit der englischen Grafschaft Buckinghamshire
 Chiltern Hills, ein Hügelzug nordwestlich von London
 Chiltern (Victoria), ein Ort in Australien

 folgende Organisationen, Firmen und Produkte:
 Chiltern (Automarke), eine britische Automobilmarke (1919–1920)
 Chiltern Open Air Museum, ein Freilichtmuseum über das Gebiet der Chilterns
 Chiltern Railways, eine britische Eisenbahngesellschaft

Siehe auch:
 Chilton
 Schiltern